Gado Bravo bezeichnet:

 Gado Bravo (Paraíba), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Paraíba
 Gado Bravo (Film), einen portugiesischen Film von 1934